John Curtis – calciatore inglese
 John Curtis – entomologo inglese
 John Curtis – politico statunitense